

Musica 
 The Law – gruppo musicale britannico
 The Law – album dei The Law del 1991
 The Law – album degli Exhorder del 1992

Televisione 
 The Law – film del 1974 diretto da John Badham
 The Law – miniserie televisiva del 1975
 The Law – film del 2009 diretto da Luke Greenfield